Jules Giroul (1832-1866), homme politique belge
 Jules Giroul (1857-1920), homme politique belge